A 2009-es Superbike olasz nagydíj monzai versenye volt a Superbike és a Supersport világbajnokság ötödik versenye. A versenyt Monzában rendezték május 8. és május 10. között.

Eredmények

Superbike

Első verseny 

Az első versenyt az első kör végén félbeszakították, ugyanis egy komoly baleset után törmelék és olaj került a pályára. Az újrarajton hárman már nem tudtak részt venni, ugyanis megsérültek. Ők Max Neukirchner, Tamada Makoto és Brendan Roberts voltak.

A verseny után Max Biaggi 20 másodperces büntetést kapott egy sikán levágása miatt.

Második verseny 

Ezen a versenyen szintén kiosztottak egy 20 másodperces büntetést, ezúttal Shane Byrne-nek. További négy versenyző bokszutca-áthajtásos büntetést kapott, ugyanezen okok miatt. Közülük Iannuzzót kizárták a büntetés figyelmen kívül hagyása miatt.

Supersport

Források

Külső hivatkozások 
 Superbike, 1. verseny
 Superbike, 2. verseny
 Supersport

Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Olasz Monza
Motorversenyzés Olaszországban
Monza sportélete